Ройтфельд — прізвище.

Відомі носії 
 Жак Ройтфельд (1889—1999) — французький кінопродюсер, засновник кінокомпанії  Les Productions Jacques Roitfeld .
 Карін Ройтфельд (. 1954) — журналіст, головний редактор французької версії журналу Vogue з 2001 по 2011 рік.
 Джулія Рестуан Ройтфельд (. 1980) — французький артдиректор і модель.
 Володимир Рестуан Ройтфельд (. 1982) — французький арт-дилер і куратор.